Citrongumpad tangara (Ramphocelus icteronotus) är en fågel i familjen tangaror inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer från Panama to Ecuador. Den betraktas ofta som en underart till eldgumpad tangara (R. flammigerus).

Status 
IUCN kategoriserar den som livskraftig.

Referenser

Externa länkar

Tangaror
Fåglar i neotropiska regionen